The Lady from Longacre – romanzo del 1919 di Victor Bridges
The Lady from Longacre – film del 1921 diretto da George Marshall